XI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 15 по 24 августа 1948 года в Харькове (УССР) в парке культуры и отдыха им. Максима Горького.

Вновь был установлен рекорд чемпионатов СССР по количеству участников — 24 команды из всех 15 союзных республик: РСФСР («Динамо» Москва, ДО Ленинград, ЦДКА, «Локомотив» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, КВВА Московская область, «Наука» Свердловск), УССР («Наука» Харьков, «Медик» Одесса, «Спартак» Киев), ГССР (ДО Тбилиси), БССР («Наука» Минск), АзССР («Динамо» Баку), ЛатССР (СКИФ Рига), УзССР («Локомотив» Ташкент), ЭССР («Спартак» Таллин), ТурССР («Локомотив» Ашхабад), АрмССР («Наука» Ереван), ЛитССР («Динамо» Вильнюс), МССР («Спартак» Кишинёв), ТаджССР («Большевик» Сталинабад), КазССР (СКИФ Алма-Ата), КирССР (сб. Фрунзе).

Команды соревновались в три этапа — предварительный, полуфинальный и финальный.

Состав призёров не изменился по сравнению с предыдущим чемпионатом. В четвёртый раз подряд чемпионат СССР выиграл клуб «Динамо» Москва. Семикратным чемпионом СССР стал Алексей Якушев, пятикратным — Владимир Щагин.

Предварительный этап

Полуфинальный этап 
Двенадцать сильнейших клубов предварительного этапа составили две подгруппы по шесть команд, внутри которых провели круговой турнир.

Подгруппа А

Подгруппа Б 
Студенческие команды Харькова и Свердловска не смогли оказать сопротивление признанным московским командам. Матч между «Динамо» и ЦДКА стал украшением всего турнира и досрочным финалом.

Утешительный турнир

Подгруппа В

Подгруппа Г

Финальные игры 
Команды, занявшие в полуфинальных подгруппах одинаковые места, сыграли стыковые игры. Ленинградские команды не сумели навязать борьбы москвичам в играх за золото и бронзу.
за 1-е место. «Динамо» Москва — ДО Ленинград — 3:0. 
за 3-е место. ЦДКА Москва — «Спартак» Ленинград — 3:0. 
за 5-е место. «Локомотив» Москва — «Спартак» Москва — 3:1. 
за 7-е место. ДО Тбилиси — «Наука» Харьков — 3:2. 
за 9-е место. «Медик» Одесса — «Наука» Свердловск — 3:0. 
за 11-е место. «Спартак» Таллин — «Локомотив» Ташкент — 3:1. 
за 13-е место. «Динамо» Баку — «Спартак» Киев — 3:0. 
за 15-е место. КВВА Московская область — «Наука» Минск — 3:2. 
за 17-е место. СКИФ Рига — «Динамо» Вильнюс — 3:1. 
за 19-е место. СКИФ Алма-Ата — «Локомотив» Ашхабад — 3:1. 
за 21-е место. сб. Фрунзе — «Наука» Ереван — 3:2. 
за 23-е место. «Большевик» Сталинабад — «Спартак» Кишинёв — 3:0.

Медалисты 
 «Динамо» (Москва): Николай Бендеров, Владимир Васильчиков, Сергей Евсеев, Валентин Китаев, А. Поборко, Анатолий Седов, Алексей Силуянов, Владимир Харитонов, Е. Черенков, Владимир Щагин, Алексей Якушев. Тренер — Николай Бендеров.

 ДО (Ленинград): Владимир Андреев, Порфирий Воронин, Константин Герман, Аркадий Жаворонков, Андрей Ивойлов, Николай Михеев, Рафаил Михелевич, Борис Топорков, Владимир Ульянов, Анатолий Эйнгорн. Тренер — Рафаил Михелевич.

 ЦДКА: Евгений Алексеев, Григорий Гранатуров, Виктор Кадыков, С. Кузнецов, Константин Рева, Владимир Саввин, Вадим Скворцов, Николай Яковлев. Тренер — Феликс Крейль.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.

1948 год в волейболе
Спорт на Украине в 1948 году
Август 1948 года
Спортивные соревнования в Харькове
Чемпионаты СССР в 1948 году
Соревнования по волейболу на Украине
1940-е годы в Харьковской области